Columbea — таксономічна група птахів. Група містить усіх птахів надряду Neoaves, що не увійшли до групи Passerea.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки всередині групи:

Примітки 

Птахи